

Patronyme 
 Auguste Reynaud, maire de Toulon
 Auguste Reynaud est un homme politique, ancien député et conseiller général du Var.
 Auguste Raynaud est un peintre, né à Lyon en 1854